Пётр Константинович Кондзеровский (,  — , ) — русский генерал-лейтенант (22.10.1914).

Биография 
Образование получил во 2-м военном Константиновском училище. Из училища выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Егерский полк. В 1895 году окончил Николаевской академии Генерального штаба. С 18 декабря 1897 года — обер-офицер для особых поручений при штабе 18-го армейского корпуса. С 13 октября 1898 по 13 октября 1899 отбывал стаж командира роты в лейб-гвардии Егерском полку.

С 21 октября 1899 до начала Первой мировой войны служил в Главном штабе: и. д. столоначальника (с 21.10.1899), младший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета (с 4.12.1901), начальник 4-го (с 4.12.1902) и 14-го (с 1.5.1903) отделений, член Хозяйственного комитета (3.2.1905-21.12.1906), начальник отделения (с 3.12.1904), и.д. помощника дежурного генерала (с 14.10.1907). 4.6.1908 назначен дежурным генералом Главного штаба.

При проведении мобилизации 19 июля 1914 года переведен на пост дежурного генерала при Верховном главнокомандующем. Оставался на этом посту при великом князе Николае Николаевиче и императоре Николае II.

После Февральской революции в числе других генералов потерял пост и 2 апреля 1917 года был назначен членом Военного совета.

21 мая 1918 года уволен по распоряжению НКВД. В 1918 году перебрался с семьёй в Финляндию.

В 1918-19 годах — член Политического совещания при генерале Н. Н. Юдениче. Со 2 октября 1919 года — помощник главнокомандующего Северо-Западной армии по должности военного министра. Участвовал в заседаниях Северо-Западного правительства вместо Юденича. В письмах к Юденичу настаивал на том, чтобы Юденич вступил в непосредственное командование Северо-Западной армией. 28 ноября 1919 года Кондзеровский был назначен представителем Северо-Западной армии в Финляндии.

После поражения белых армий в 1920 году переехал из Гельсингфорса в Париж. Некоторое время работал в страховом обществе. Состоял в объединении Егерского полка и обществе ревнителей памяти Императора Николая II.

С 1925 года — начальник военной канцелярии великого князя Николая Николаевича. Занимался сбором сведений о находящихся в эмиграции генералах и полковниках.

Скончался 17 августа 1929 года. Похоронен на парижском кладбище Батиньоль.

Сочинения 
 В Ставке Верховного. Воспоминания дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем. — Париж, 1967.
 Начало конца. Париж, рукопись.

Источники 
 
 Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. — «Русский путь», 2002. — 504 с. — ISBN 5-85887-130-5
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Северо-Западная армия
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на кладбище Батиньоль
Члены Военного совета Российской империи